Catherinum — рід щелепоногих ракоподібних ряду Pedunculata. Включає 45 видів.

Види 
 Catherinum abyssicola (Hoek, 1883)
 Catherinum agulhense (Barnard, 1924)
 Catherinum alascensis (Zevina, 1973)
 Catherinum albatrossianum (Pilsbry, 1907)
 Catherinum australicum (Hoek, 1883)
 Catherinum branchiumcancri (Weltner, 1922)
 Catherinum cancellatum (Barnard, 1924)
 Catherinum candidum (Hoek, 1907)
 Catherinum carinatum (Hoek, 1883)
 Catherinum comatum (Zevina, 1973)
 Catherinum constrictum (Foster & Buckeridge, 1995)
 Catherinum decorus (Young, 2007)
 Catherinum flavum (Hoek, 1883)
 Catherinum frillosum (Foster & Buckeridge, 1995)
 Catherinum galatheanum Young, 2007
 Catherinum gracilius (Pilsbry, 1907)
 Catherinum hendersoni (Pilsbry, 1911)
 Catherinum hispidum (G.O. Sars, 1890)
 Catherinum hoeki (Gruvel, 1900)
 Catherinum humile (Hoek, 1907)
 Catherinum idioplax (Pilsbry, 1907)
 Catherinum kamchatica Zevina & Galkin, 1993
 Catherinum minardi (Weltner, 1922)
 Catherinum minutum (Hoek, 1883)
 Catherinum novaezelandiae (Hoek, 1883)
 Catherinum parazelandiae (Young, 1998)
 Catherinum perlongum (Pilsbry, 1907)
 Catherinum porcellanum (Barnard, 1924)
 Catherinum proclive (Hoek, 1907)
 Catherinum proximum (Pilsbry)
 Catherinum prunulum (Aurivillius, 1892)
 Catherinum raccidium (Foster, 1978)
 Catherinum recurvitergum (Gruvel, 1902)
 Catherinum recurvitergum (Gruvel, 1900)
 Catherinum rossi (Rao & Newman, 1972)
 Catherinum rutilum (Darwin, 1851)
 Catherinum sinuatum (Pilsbry, 1907)
 Catherinum soror (Pilsbry, 1927)
 Catherinum striolatum (Sars G.O., 1877)
 Catherinum theorassi (Zevina, 1975)
 Catherinum tongum Zevina, 1981
 Catherinum tortilum (Zevina, 1973)
 Catherinum trapezoideum (Hoek, 1907)
 Catherinum virgatum (Hoek, 1907)
 Catherinum zenkevitchi (Zevina, 1972)

Примітки 

Щелепоногі
Роди ракоподібних